Halo (altgriechisch ἅλως hálōs oder  „Dreschplatz, Tenne“, übertragen „Lichthof“) steht für:
 Halo (Astronomie), Bereich einer Galaxie
 Halo (Bildbearbeitung), ungewollter Effekt in der Bildbearbeitung
 Halo (Lichteffekt), atmosphärischer Lichteffekt
 Halo (Band), australische Band
 Halo (Lied), Lied von Beyoncé Knowles (2009)
 Halo (Lumix-Lied), Popsong von Lumix und Pia Maria (2022)
 Halo (Spieleserie), Videospielreihe und Verfilmungen
 Halo (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von 2022 basierend auf den Videospielen
 Halo, Lied von SOiL (2001)
 Halo, Roman von Louisa Young (2010)
 Halo, Romantrilogie von Alexandra Adornetto (2012/2013)
 Halo, Album von Amorphis (2022)
 Halo, medizinisch für Augenringe

Halo ist der Künstlername folgender Personen:
 Laurel Halo (Laurel Anne Chartow; * 1985), US-amerikanische Musikerin, Sängerin und DJ

HALO steht als Abkürzung für:
 HALO, Fallschirmsprung aus großer Höhe, siehe Military Freefall
 High Altitude and Long Range Research Aircraft, Forschungsflugzeug des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
 Halo, NATO-Codename für den Transporthubschrauber Mil Mi-26

Siehe auch:
 Halo-Effekt, Beurteilungsfehler oder Wahrnehmungseffekt
 Halo-System, Sicherheitssystem im Automobilsport
 Halokern, Atomkern mit weit vom Kernrumpf entfernten Nukleonen
 Halofixateur, medizinischer Fixateur
 Heiligenschein
 Hallo (Begriffsklärung)

Abkürzung